Inge II van Zweden, koning van Zweden (ca. 1110-1120)
 Inge II van Noorwegen, koning van Noorwegen (1204-1217)